IUP steht als Abkürzung für:
 Intrauterinpessar, ein Medizinprodukt zur Empfängnisverhütung für die Frau
 Intrinsisch unstrukturiertes Protein, eine Proteingruppe

IUP